Cottonwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood Township (Illinois)
 Cottonwood Township (Kansas)
 Cottonwood Township (Minnesota)
 Cottonwood Township (Adams County, Nebraska)
 Cottonwood Township (Nance County, Nebraska)
 Cottonwood Township (Phelps County, Nebraska)
 Cottonwood Township (North Dakota)
 Cottonwood Township (South Dakota)